Bedrijf
 Brouwerij Van Overstraeten, voormalige brouwerij in de Belgische plaats Hamme

Personen met de achternaam Van Overstraeten
 Jozef Van Overstraeten, Belgisch persoon binnen de Vlaamse Beweging
 Louis Van Overstraeten, Belgisch architect
 Philippe de Buck van Overstraeten, Belgisch bestuurder
 Raoul Van Overstraeten, Belgisch generaal
 Roger Van Overstraeten, Belgisch ingenieur en hoogleraar
 Toon Van Overstraeten, Belgisch politicus
 War van Overstraeten, Belgisch kunstschilder en politicus

Nederlandse of Vlaamse achternaam